Феленчак Василь Андрійович (1947—2022) — український музикант, диригент, засновник і художній керівник Галицького муніципального камерного оркестру. Народний артист України (2016).